Małgorzata Sabaudzka , urodziła się w 1212 roku i zmarł w 1270 (lub 1273), córka Tomasza Sabaudzkiego i Małgorzaty Genewskiej, hrabiego i hrabiny Sabaudii. Z dwóch małżeństw, przynależy do domu Kyburg.

Urodziny w domu Savoia 
Małgorzata to czternaste z piętnastu dzieci Tomasza i Małgorzaty.

Pierwsze małżeństwo 
Została zaręczona w dzieciństwie (w wieku sześciu lat) z Hartmannem I Kyburgiem, 1 czerwca 1218 w Moudon; nikt nie zna dokładnej daty ślubu, ale intercyza została napisana w dniu zaręczyn. Wydaje się, że ten ślub miał głównie cele polityczne, tworząc więź między kantonami Vaud i Sabaudii, związek został wzmocniony następnego rok przez traktat z Burier, który sformalizował zajęcie obu brzegów jeziora Genewskiego przez Sabaudię.

Drugie małżeństwo 
Wyszła za mąż, po 1250, za Eberharda Laufenbourga, nowego hrabiego Kyburg.

Śmierć i pogrzeb 
Umiera 4 kwietnia 1270 i zostaje pochowana, jako członek dynastii Sabaudzkiej, w opactwie Hautecombe.

Rodowód

Bibliografia

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1270
Urodzeni w 1212